Helios puede referirse a:

 Heliodoro, un personaje de la mitología griega.
 Helios, una revista literaria española.
 Helios, una revista botánica alemana.
 Helios, un estudio sobre un lanzador propulsado por energía nuclear.
 Helios, un par de sondas espaciales germanoamericanas dedicas al estudio del Sol.
 Helios, un nombre soviético y ruso de objetivos fotográficos.
 Helios-44, un conjunto de modelos soviéticos y rusos de objetivos fotográficos.
 Helios Gómez, artista español del s. XX.
 Helios Sarthou, político uruguayo.
 Helo, elemento químico número 2, el segundo más abundante.
 (895) Helio, asteroide.
 Helio Pedregal, actor español.
 Hélio Castroneves, piloto brasileño de automovilismo.
 Hélios Latchoumanaya, yudoca francés.
 Helios Airways, una aerolínea.
 Centro Natación Helios, un club deportivo en Zaragoza.
 Helios / Erebus, álbum del grupo irlandés de post-rock God Is an Astronaut.
 Helios, una empresa española dedicada al sector de la alimentación.